Burgwies heißen:
 eine Örtlichkeit im Zürcher Quartier Hirslanden
 Burgwies (Gemeinde Stuhlfelden), Heilbad und Ortsteil von Stuhlfelden, Oberpinzgau, Salzburg
Siehe auch:
 Burgwiese